Gladney ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Gladney (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff Gladney (1996–2021), US-amerikanischer Fußballspieler